14. Svjetsko prvenstvo u atletici (ili kraće Moskva 2013.)  održalo se od 10. do 18. kolovoza 2013. godine u Moskvi, gl. gradu Ruske federacije. Nastupilo je 1,974 natjecatelja iz 206 država svijeta, a natjecali su se u 47 disciplina. Natjecanje se održalo na stadionu Lužniki (ruski: Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники). Zanimljivo je da je Rusija osvojila najviše odličja na jednom svjetskom prvenstvu i time obrila rekord iz 2001. godine. Ukupno najviše medalja osvojile su Sjedinjene Američke Države. Ukupni broj gledatelja na prvenstvu iznosio je 396.548 čime je oboren rekord iz Daegua 2011., gdje je broj gledatelja iznosio 261.792

Rezultati

Trkačke discipline

100 m

200 m

400 m

800 m

1 500 m

5 000 m

10 000 m

Maraton

20 km brzo hodanje

50 km brzo hodanje

110 m / 100 m s preponama

400 m s preponama

3 000 m s preponama

4x100 m štafeta

4x400 m štafeta

Skakačke discipline

Skok u vis

Skok u dalj

Skok s motkom

Troskok

Bacačke discipline

Bacanje koplja

Bacanje diska

Bacanje kugle

Bacanje kladiva

Višeboj

Desetoboj / Sedmoboj

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice 

2013
Atletika SP 2013
Atletika u Rusiji